Астраха́нка — название населенных пунктов:

Азербайджан 
 Астраханка (позже Астрахан-Базар) — прежнее название города Джалильабад.
 Астраханка — название села Кызмейдан Шемахинского района до 1999 года.

Казахстан 
 Астраханка — село в Акмолинской области, административный центр Астраханского района.
 Астраханка — упразднённая станция (населённые пункт) в Астраханском районе Акмолинской области.
 Астраханка — село в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Астраханка — село в Ханкайском районе Приморского края.
 Астраханка — деревня в Лаишевском районе Татарстана.

Украина 
 Астраханка — село в Мелитопольском районе Запорожской области.

См. также 
 Новоастраханка
 Астраханка — озеро в Чебоксарском городском округе.